Amphoe Mueang Phetchaburi (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Phetchaburi. Die Provinz Phetchaburi liegt im südwestlichen Teil der Zentralregion von Thailand.

Lage 
Phetchaburi liegt etwa 170 Kilometer südwestlich von der Landeshauptstadt Bangkok inmitten hoher Bergketten etwa zehn Kilometer von der Mündung des Maenam Phetchaburi in den Golf von Thailand entfernt.

Benachbarte Distrikte (von Nordosten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Ban Laem, Khao Yoi, Ban Lat, Tha Yang der Provinz Phetchaburi, im Südosten liegt der Golf von Thailand.

Der wichtigste Fluss im Landkreis ist der Phetchaburi-Fluss.

Geschichte 
Der Landkreis wurde 1903 eingerichtet. Er hieß zunächst „Khlong Krachaeng“, da sein Zentrum im Tambon Khlong Krachaeng lag.

Bildung 
In Amphoe Mueang Phetchaburi befindet sich die Rajabhat-Universität Phetchaburi.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Phetchaburi ist in 24 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 184 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Phetchaburi (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Tha Rap, Khlong Krachaeng.

Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nong Khanan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Khanan.
 Hua Saphan (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Hua Saphan, Wang Tako.
 Hat Chao Samran (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hat Chao Samran.

Außerdem gibt es 17 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bang Chan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Chan.
 Na Phan Sam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Phan Sam.
 Thong Chai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Thong Chai.
 Ban Kum (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Kum.
 Nong Sano (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Sano.
 Rai Som (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Rai Som, Wiang Khoi.
 Bang Chak (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Chak.
 Ban Mo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Mo.
 Ton Mamuang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ton Mamuang.
 Chong Sakae (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Chong Sakae.
 Na Wung (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Wung.
 Sam Marong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sam Marong.
 Pho Phra (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Phra.
 Ton Maphrao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ton Maphrao.
 Pho Rai Wan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Rai Wan.
 Don Yang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Yang.
 Nong Phlap (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Phlap.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Petchaburi von amphoe.com (in Thai)

Mueang Phetchaburi